Нурово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Нурово — агрогородок в Верхнедвинском районе Витебской области.

Украина 
 Нурово — село в Балаклейском районе Харьковской области.